Кубок президента АФК 2009 — 5-й розыгрыш международного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК). Финал состоялся 27 сентября 2009 года в Турсунзаде, Таджикистан. Победу в третий раз и второй раз подряд одержал клуб «Регар-ТадАЗ».

Формат и участники 

В турнире участвовали 11 команд, которые были разбиты на 3 группы (2 группы по 4 команды и 1 группа с 3 командами). Победители групп и лучшая команда, занявшая 2-е место, вышли в финальный этап. Групповые турниры и финальная стадия проходили в одной из участвующих стран.

Первый этап

Группа A 
Матчи прошли 14—18 мая 2009 года в Катманду, Непал.

|}

Группа B 
Матчи прошли 12—16 мая 2009 года в Дакке, Бангладеш.

|}

Группа C 
Матчи прошли 10—14 июня 2009 года в Бишкеке, Киргизия.

|}

Сравнение команд, занявших вторые места в группах 

Поскольку в группе B участвовало только 3 команды, для команд из других групп матч против соперников, занявших 4-е место, не учитывался.

Финальный этап 
Матчи прошли 25—27 сентября 2009 года в Турсунзаде, Таджикистан.

1/2 финала 

|}

Финал 

|}

Награды 
По итогам турнира также были присуждены следующие призы:
 «Честной игры»:  Дордой-Динамо
 «Золотая бутса»:  Со Мин О ( Канбауза)
 «Самый полезный игрок»:  Хуршед Махмудов ( Регар-ТадАЗ)

Примечания

Ссылки 
 Кубок президента АФК 2009 на сайте АФК
 Статистика Кубка президента АФК 2009 на сайте RSSSF 

2009
Футбол в Азии в 2009 году